

Geografia 
 Distretto di Ibi  – distretto della prefettura di Gifu (Giappone)
 Ibi  – fiume giapponese
 Ibi  – Local government area della Nigeria
 Ibi  – comune della Comunità Valenciana (Spagna)

Sigle 
 Istituto Bancario Italiano
Iccrea Banca Impresa

Codici 
 IBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iboki (Papua Nuova Guinea)

Storia 
 Ibi  – sovrano attribuito alla VI dinastia egizia
 Ibi II  – sovrano della XIII dinastia egizia

Altri progetti